Раэ:

Раэ — волость на северо-западе Эстонии в уезде Харьюмаа
РАЭ — Российская Антарктическая экспедиция
Раэ რ — семнадцатая буква грузинского алфавита (в старых грузинских алфавитах была девятнадцатой)